Стенд (від  — «стійка», «підставка») — слово, що має такі значення:

 Круглий стенд — майданчик для проведення змагань з  стендової стрільби
 Траншейний стенд (або трап) — майданчик для проведення змагань зі стендової стрільби
 Випробувальний стенд — повірене лабораторне або виробниче обладнання, яке призначене для спеціальних, контрольних, приймальних випробувань
 Дослідницький стенд — наукове (експериментальне) обладнання, призначене для дослідницьких дослідів, вивчення властивостей об'єктів і процесів
 Рекламний стенд, інформаційний стенд
 Пожежний стенд — пожежний щит на підставці, обладнаний ящиками для піску

Ім'я 
 Стенд Вейті — вождь індіанців.

Див. також 
 Стенд-ап (значення)